VSV est un sigle pouvant désigner :

 la Voix des sans-voix, une ONG de défense des droits humains en République démocratique du Congo ;
 l'EC Villacher SV (EC VSV), club de hockey sur glace de Villach en Autriche, où il évolue en première division ;
 le virus de la stomatite vésiculaire, un virus du Groupe V, de la même famille que le virus de la rage (ordre des Mononegavirales et famille des Rhabdoviridae) ;
 le Vol sans visibilité, pour les pilotes d'aéronefs.
 Vlaamse Solidaire Vakbond, syndicat belge nationaliste flamand d'extrême-droite